Филатова Гора — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 21 км к юго-западу от центра города Пскова и в 10 км к югу от деревни Тямша.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляет 15 жителей

Известные уроженцы и жители 
 Петров, Алексей Иванович (1921—2015) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта, Герой Советского Союза (1945).

Примечания 

Населённые пункты Псковского района